Большой Блыб — река в России, протекает в Карачаево-Черкесии. Левый приток реки Большая Лаба.

География 
Река Большой Блыб берёт начало на склоне хребта Магишо. Течёт на восток. Устье реки находится в 73 км по левому берегу реки Большая Лаба. Длина реки составляет 11 км, площадь водосборного бассейна — 33,9 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Кубанскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Лаба от истока до впадения реки Чамлык, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Кубань.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 06020000712108100003458
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 108100345
 Код бассейна — 06.02.00.007
 Номер тома по ГИ — 08
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Урупского района
Бассейн Кубани